Villa Augusta steht für:

 Villa Augusta (Kötzschenbroda), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Kötzschenbroda in Sachsen
 Villa Augusta (Niederlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Niederlößnitz (Bodelschwinghstraße 2) in Sachsen
 Villa Augusta, eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Niederlößnitz (Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 13) in Sachsen, siehe Villa Bohemia